Manuel Carrasco (1894-?), footballeur espagnol ;
 Manuel Carrasco (1981-), chanteur espagnol ;
 Manuel Carrasco i Formiguera (1890-1938), homme politique catalan.